Надежда Филиппова:
 Филиппова, Надежда Алексеевна — советская колхозница в Гомельской области, Герой Социалистического Труда (1950).
 Филиппова, Надежда Николаевна (род. 1959) — советская хоккеистка на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.
 Филиппова, Надежда Филипповна (1925—2012) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.